Ichikawa se poate referi la:

 Municipiul Ichikawa, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba
 Orașul Ichikawa, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo